Villu bezeichnet:
 einen tamilischen Film aus dem Jahr 2009, siehe Villu (Film) (Originaltitel: வில்லு)
 Kurzform für den in der südindischen Volksliedgattung Villu Pattu verwendeten Musikbogen villadi vadyam
 einen estnischen männlichen Vornamen